Транскрипција се може односити на:

 Транскрипција, лингвистички поступак преношења страних имена
 Гласовна транскрипција, пренос на основу изворног изговора
 Правописна транскрипција, правила транскрипције
 Транскрипција, преписивање ДНК у генетици
 , у музици